Aйтуган — тюркское имя и название населённых пунктов в России.

Имя 
 Aйтуган — тюркское мужское имя.

Населённые пункты 
 Айтуган — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Айтуган — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Айтуган — село в Стерлибашевском районе Башкортостана.

См. также 
 Айтуган-Дурасово — деревня в Федоровском районе Башкортостана.
 Айтуган Немецкий — прежнее название села Пологи в Красногвардейском районе Крыма.
 Айтуган Татарский — прежнее название исчезнувшего села Жуковское в Красногвардейском районе Крыма.